Huppenkothen bezeichnet:
 einen Baumaschinenhandel, siehe Huppenkothen (Unternehmen)

Huppenkothen ist der Familienname folgender Personen:
 Vanessa Huppenkothen (* 1984), mexikanische Moderatorin und Model deutscher Herkunft
 Walter Huppenkothen (1907–1979), deutscher Jurist und NS-Verbrecher